Harberger oder Harperger ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Harberger (* 1924), US-amerikanischer Ökonom
 Karl Harberger (1896–1969), österreichischer Architekt und Politiker
 Peter Harperger (tätig um 1430–33), Baumeister in Salzburg

Siehe auch:
 Harberg
 Haarberg